OVP steht als Abkürzung für:
 Originalverpackung
 Over Voltage Protection, englisch für Überspannungsschutz
 Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (NRW)
 OVP Finanzen, Finanzdienstleister
 Optimale Versuchsplanung

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ostvorpommern (auslaufend)

OVP